Сборная Ирана по регби () представляет Иран в международных матчах по регби высшего уровня. Команда контролируется Регбийной и крикетной федерацией Исламской Республики Иран. Свой первый матч сборная провела 18 августа 2007 года. Персидские регбисты обыграли достаточно опытную сборную Пакистана со счётом 22:11. Регбийная ассоциация Ирана является ассоциативным членом IRB. Команда стала членом Азиатского регбийного союза в ноябре 2005 года, позже присоединившись к всемирной организации. Сейчас команда играет во втором дивизионе Азиатского кубка пяти наций.

Результаты 
По состоянию на 22 мая 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Иран
Регби в Иране
Сборные Ирана